Fodéré ist der Familienname folgender Personen:

 François-Emmanuel Fodéré (1764–1835), französischer Arzt und Gerichtsmediziner
 Paul Pradier-Fodéré (1827–1904), französischer Jurist und Publizist